Con il termine Grand National ci si può riferire a:

Grand National, nome della Sprint Cup Series tra il 1950 e il 1971
Grand National, album dei The John Butler Trio
Grand National, celebre corsa ippica inglese